Bossa Punk é o sétimo álbum lançado pela banda de belo-horizontina Madame Rrose Sélavy em 01 de janeiro de 2014, com uma nova roupagem para canções antigas e algumas pérolas inéditas. A opção dos arranjos de violão, vozes e bases eletrônicas serviu para apresentar as canções em estado bruto, da forma como foram concebidas – por isso mesmo a banda incluiu extras com as versões demos das mesmas faixas, o que a fez ser inserida no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira ao cunhar o termo "Bossa Punk" Lançado de forma independente "Bossa Punk" contém a música "Só Um Beijo" que fez parte da coletânea inglesa "Rolê: New Sounds of Brazil", recebendo 4 estrelas na NPR Music, The Guardian e LA Times. "Bossa Punk" também foi muito bem recebido pelas rádios europeias e crítica, como a de Russ Slater do Sounds and Colours que deu 4 estrelas para o álbum: "Bossa Punk is their first release to perfectly encapsulate the meaning of those two words together, the simplicity, melodicism and serenity of bossa nova with the attitude and DIY approach of punk. As an introduction to Madame Rrose Sélavy and their five years and eight albums as a band, it couldn’t really be any better." Russ Slater (Sounds and Colours).

Álbuns de 2014